Марк Россе був чинним чемпіоном і зумів захистити свій титул, у фіналі перемігши Патріка Кюнена з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw

1993
Кубок Кремля